Бомнак — топоним.

 Бомнак — река в Амурской области России, правый приток Зеи.
 Бомнак — река в Хабаровском крае России, левый приток Коврижки-Макит.
 Бомнак — река в Хабаровском крае России, левый приток Перевальной.
 Бомнак — село в Амурской области России.